Мика Паули Хакинен (на фински Mika Pauli Häkkinen, правилен правопис на фамилията Хя̀кинен) (р. 28 септември 1968 във Вантаа, Финландия) е бивш пилот от Формула 1, световен шампион за 1998 и 1999 г. От 1998 г. е женен за Ерия, от която има син Хуго Ронан, роден на 11 декември 2000 г., и дъщеря Айна Джулия, родена на 12 май 2005 г. Живеят в Монако.

Започва пътя си на състезател през 1974 г. с картинг и до 1986 става пет пъти шампион на Финландия. През 1987 г. завоюва шампионските титли на Финландия, Швеция и в скандинавската Формула Форд 1600. Една година по-късно, (1988), печели шампионската титла в европейския шампионат на Формула Опел Лотус, а през 1990 е шампион на английската Формула 3.

Формула 1

Лотус 
Дебютът му във Формула 1 е с екипа на Лотус през 1991.

Макларън 
От 1993 е пилот на Макларън, където задълго е съотборник с Дейвид Култард.

В първите си години не успява да постигне сериозни успехи, но това до голяма степен се дължи на недостатъчно развития болид, с който разполага.

Преживява и тежка катастрофа, след която много малко хора вярват, че ще успее да се върне на 100% в състезанията. Но въпреки наложилото се скептично мнение, шефът на отбора, Рон Денис, му гласува доверие и скоро Мика се отплаща.

През сезон 1998, когато Макларън доминира очевидно над останалите отбори, Хакинен взема първата си световна титла. Втората идва веднага след това, през 1999, макар превъзходството на „сребърните стрели“ да не е толкова силно.

След борба до последното състезание с пилота на Ферари – Еди Ървайн, Мика отново става световен шампион. Следват два разочароващи за класата на Макларън сезона, след които финландецът се оттегля от спорта в края на 2001.

Това решение е продиктувано по-скоро от желание за повече време, което да посвети на семейството си, отколкото от изчерпана страст по високите скорости.

Сега се състезава за тима на Мерцедес в Германския туристически шампионат ДТМ.

Галерия

Резултати от Формула 1 

Хакинен, Мика
Вантаа